Soltész Miklós (1944) tanszékvezető, egyetemi tanár.
 Soltész Miklós (Budapest, 1963. július 23. – ) magyar politikus, a második Orbán-kormány Nemzeti Erőforrás Minisztériumában a szociálpolitikáért felelős államtitkár.